За́крутка — термін, що має такі значення:
 Закрутка — закручені стеблини незжатого хліба.
 Закрутка, за́вертка або верту́шка — дерев'яний брусочок, що обертається на забитому в щось гвіздку й слугує для замикання дверей, хвіртки.
 Закрутка — пов'язка з пристосуванням, яким її закручують на пораненій кінцівці, щоб зупинити кровотечу, тканинний джгут.
 Закрутка — те ж саме, що завиток.
 Закрутка — те ж саме, що звивина в анатомії.
 Закрутка — застаріла назва кілочка скрипки.

Джерело